Ксантипп (Ксантіпп; ) — давньогрецьке ім'я:
 Ксантипп — афінський державний діяч і воєначальник V ст. до н. е. Батько Перикла.
 Ксантипп — давньогрецький полководець III ст. до н. е. родом зі Спарти.

Див. також 
 Ксантиппа — дружина давньогрецького філософа Сократа.
 156 Ксантиппа — астероїд головного поясу, відкритий 22 листопада 1875 року. Названий на честь Ксантиппи.